Filmpreis 2001 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2001
 Europäischer Filmpreis 2001
 Schweizer Filmpreis 2001